Den Bjergtagne, een gedicht van Carsten Hauch
 Den Bjergtagne (Gade), een cantate van Niels Gade met gebruik van die tekst
 Den Bjergtange (Grieg), een cantate van Edvard Grieg met gebruik van een andere tekst.